Stefano Beltrame (1960-), diplomatico e scrittore italiano
 Stefano Beltrame (1993-), calciatore italiano